Original kan avse:

 Original (film) – en svensk-dansk film från 2009
 Original (ord) – ett ursprungligt verk
 Originalitet – en egenskap av ursprunglighet, egenhet, nyskapande, urbild, urtext etc
 Originalare – ett yrke där man gör bilder och text till ett material som är färdigt att producera
 Original (person) – ovanlig personlighet, ibland med konnotationen säregen, fritänkande eller socialt avvikande 
 Original (snus) – ett varunamn

Sammansättningar 
 Original Equipment Manufacturer – tillverkare av produkt som kan säljas under annat varumärke
 Original-Odhner – svenskt kalkylatorfabrikat
 Original Six – de lag som medverkade i NHL under säsongerna 1942/1943 till 1966/1967
 Original Sin – en film från 1996
 Volvo Original Cup – tävling
 Glashütte Original – varumärke för klockor
 Original Gangsters – en kriminell organisation